Појам кинематограф може да се односи на:
 Кинематограф, директор фотографије
 Кинематограф (уређај)